|}

Die Bahnstrecke Bratislava–Budapest ist eine elektrifizierte Hauptbahn in der Slowakei und Ungarn. Sie verläuft von der slowakischen Hauptstadt Bratislava (Preßburg) parallel zur Donau bis in die ungarische Hauptstadt Budapest. Die einst als Teil der k.k. Südöstlichen Staatsbahn von Wien nach Budapest erbaute Strecke ist eine der ältesten Eisenbahnverbindungen in Ungarn und der Slowakei.

Heute gehört sie zu den wichtigsten Eisenbahnmagistralen Europas. Sie ist Teil des Paneuropäischen Eisenbahnkorridors IV, dessen Hauptstrang von Dresden bis Istanbul reicht.

Geschichte 

Wie in den meisten europäischen Ländern begann man auch in Ungarn in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Eisenbahnbau. Die Ungarische Zentralbahn begann mit dem Bau einer Eisenbahnstrecke, welch die beiden wichtigsten Städte in Österreich und Ungarn miteinander verbinden sollte. Der erste Abschnitt dieser Verbindung zwischen Pest und Vác wurde am 15. Juli 1846 in Betrieb genommen. Nach dem am 10. August 1848 auch die Strecke Marchegg–Preßburg fertiggestellt war, fehlte nunmehr nur noch der Abschnitt zwischen Preßburg und Vác für einen durchgehenden Schienenweg zwischen Wien und Pest. Erst nach der Verstaatlichung der Ungarischen Zentralbahn 1850 gelang es, die restliche Strecke zwischen Pressburg und Vác fertigzustellen. Als k.k. Südöstliche Staatsbahn war die Strecke fortan eine der wichtigsten Strecken in Österreich-Ungarn.

Am 1. Januar 1855 wurde die Südöstliche Staatsbahn gemeinsam mit der k.k. Nördlichen Staatsbahn an die trotz ihres Namens private Staats-Eisenbahn-Gesellschaft StEG verkauft. 1891 wurde der ungarische Teil der StEG verstaatlicht und die Strecke kam zur Gänze ins Eigentum der Ungarischen Staatsbahn MÁV. Seit 1904 ist sie durchgehend zweigleisig. Ab 1883 fuhr der Orient-Express auf seinem Weg von Paris nach Konstantinopel bzw. Bukarest über diese Strecke. Während des Ersten Weltkriegs musste der Orient-Express den Betrieb einstellen und wurde von 1916 bis 1918 durch den Balkanzug ersetzt. Dessen verschiedene, aus München und Berlin kommenden Zugteile wurden in Galanta vereinigt und gemeinsam nach Budapest sowie weiter bis Istanbul geführt.

Nach dem Ersten Weltkrieg musste Ungarn seine nördlichen Landesteile an die neu gegründete Tschechoslowakei abtreten. Damit änderten sich für einen Teil der Strecke erneut die Eigentumsverhältnisse. Der Abschnitt zwischen Preßburg und der neuen Staatsgrenze am Ipeľ (Eipel) lag fortan im Streckennetz der Tschechoslowakischen Staatsbahnen ČSD. Die Strecke war weiterhin Teil einer der wichtigsten Verbindungen zwischen Westeuropa und Ungarn, auch wenn die meisten Züge zwischen Wien und Budapest auf die parallele Verbindung mit der Ostbahn über Hegyeshalom verlegt wurden. Lediglich der Orient-Express blieb aufgrund der mit der CIWL abgeschlossenen Verträge bis 1938 auf der Strecke über Bratislava.

Im nach 1945 entstandenen Ostblock behielt die Strecke ihre Bedeutung. Ein Großteil des Fernverkehrs zwischen den mitteleuropäischen Staaten DDR, Polen und Tschechoslowakei und dem Balkan nutzte die Strecke, darunter Fernzüge wie der Balt-Orient-Express, der Meridian oder der Hungaria. Der Abschnitt von Bratislava nach Štúrovo wurde 1969 elektrifiziert; 1971 folgte die grenzüberschreitende Teilstrecke Štúrovo–Szob.

Streckenbeschreibung 

Die Strecke verläuft von der slowakischen Hauptstadt Bratislava ausgehend zunächst nördlich der Großen Schüttinsel durch das Donautiefland durch Senec und Galanta. Bei Šaľa überquert sie die Waag und setzt fort Richtung Nové Zámky und Štúrovo. Ab der Überquerung des Hron verläuft sie entlang dem linken Donau-Ufer durch das Donauknie unmittelbar hinter der slowakisch-ungarischen Staatsgrenze bei Szob und weiter über Vác bis in die ungarische Hauptstadt Budapest.

Weblinks 

 Einzelheiten zur Strecke (slowakisch)
 Strecke 130: Bratislava - Šurany; Palárikovo - Štúrovo auf vlaky.net

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei
Bahnstrecke in Ungarn
Internationale Bahnstrecke
BahnstreckeBratislavaBudapest